La Maîtresse en maillot de bain peut désigner :

 Un extrait des paroles d'une comptine enfantine (« Haut les mains, peau d'lapin, haut les pieds, peau d'gibier, la maîtresse en maillot d'bain »)
 La Maîtresse en maillot de bain, un film de Lyèce Boukhitine, sorti en 2002 
 La Maîtresse en maillot de bain, une pièce de théâtre comique écrite par Fabienne Galula et créée en 2011 au Ciné 13 Théâtre